VI чемпионат Украины по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с 11 октября 1996 по 9 апреля 1997 года с участием 10 команд.

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из трёх этапов. На первом этапе 10 команд провели однокруговой турнир с разъездными турами. На втором этапе 7 команд, кроме принимавших участие в еврокубковых турнирах луганской «Искры», запорожской «Орбиты-ЗАЭС» и евпаторийской «Керкинитиды», провели ещё один однокруговой турнир с разъездными турами, по результатам которого были определены 5 команд, которые продолжили борьбу за медали на третьем этапе, где к ним присоединились «Искра», «Орбита-ЗАЭС» и «Керкинитида». На третьем этапе команды также провели однокруговой турнир.

Высшая лига

1-й этап

2-й этап 

 Учитывались очки, набранные в матчах 1-го этапа.

3-й этап

Призёры 
 «Искра» (Луганск): Елена Назаренко, Алла Кравец, Мария Полякова, Елена Сидоренко, Галина Вергун, Елена Самсонова, Ольга Павлова, Регина Милосердова, Галина Замрий, Юлия Буева, Алла Елизарова, Елена Швец. Главный тренер — Анатолий Макогонов.

 «Химволокно-Спорттех» (Черкассы): Ирина Жукова, Наталья Сергиенко, Ирина Сухорук, Ткаченко, Игнатуша, Елена Кривоносова, Глонь. Главный тренер — Сергей Голотов.

 «Динамо-Дженестра» (Одесса): Юлия Свистина, Татьяна Моренко, Светлана Плешко (капитан), Любовь Пироженко, Елена Онипко. Главный тренер — Игорь Филиштинский.

Лауреаты чемпионата-1996/97

Первая лига

1—6 места 

  За неявки на пять матчей «Металлургу» засчитаны поражения без начисления очков.

7—10 места 

 За неявки на четыре матча «Пединституту-Колосу» засчитаны поражения без начисления очков.

Вторая лига 

 Южненский «Химик» не явился на матчи 5-го и 6-го (заключительного) туров, вследствие чего был снят с розыгрыша, а результаты всех матчей с его участием были аннулированы.

 За три неявки «Спортлицею» были засчитаны технические поражения без начисления очков.

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

1996 год в волейболе
1997 год в волейболе